Вилайет Битлис () — один из шести "армянских" вилайетов Османской империи. Образован в 1875 году из части Эрзурумского эялета с площадью 29,840 км². Прекратил существование в 1923 году в результате реформ в Турецкой республике.

История 
Создание новой провинции было связано с намерением султанского правительства улучшить управление областями на востоке Малой Азии и Кавказе. Одновременно предполагалось разделить по разным вилайетам армянскую общину, которая была довольно значительной в Эрзурумском эялете. Армян-христиан рассматривали как опасность в возможной войне с Российской империей. Преследования армян усилились после поражения в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов, когда границы России поползли в сторону Битлисского вилайета. Санджак Сиирт был присоединен к вилайету Битлис из Диярбекирского вилайета в 1883–1884 гг.

Постоянное угнетение армян приводило к восстаниям, движущей силой которых стали федаины. Наиболее крупными были восстания в горном санджаке Сасон в 1894 и 1904 годах. Во время Первой мировой войны произошли несколько столкновений между турками и курдами с одной стороны, и армянами, а также ассирийцами (с другой). Обострение началось с 1893 года. При тайной поддержке османского султана Абдул-Хамида курдские хамидие в 1895 году устроили резню армянского населения.

С начала Первой мировой войны вместе с Эрзурумским и Трабзонским вилайетами Битлис служил базой османских войск против Российской империи. В 1915—1916 годах вилайет был местом ожесточенных боев между турецкими и русскими армиями, в результате которых последние одержали победу и заняли большую часть вилайета вместе с городом Битлис.

Поражение в Первой мировой войне привела к развертыванию курдского движения за независимость. Борьба турок против курдов зацепило и вилайет Битлис. Впрочем, его удалось удержать под властью Турецкой республики, которая была образована в 1920 году. В 1923 году Битлисский вилайет был преобразован в провинции Битлис, Бингёль и Сиирт.

Структура 
В 1875 году вилайет Битлис состоял из 2 санджаков: Битлис и Муш. В 1883 году к ним добавлены санджак Сиирт, а в 1884 году — Генч.

 Санджак Битлис - 4 казы: Битлис, Ахлат, Хизан, Мутки
 Санджак Муш - 5 каз: Муш, Буланык, Сасон, Малазгирт, Варто
 Санджак Сиирт - 5 каз: Сиирт, Эрух, Первари, Ширван, Курталан.
 Санджак Генч - 3 казы: Генч, Чапакчур, Кулп.

Население 
Согласно предварительным результатам первой османской переписи 1885 года (опубликованной в 1908 году) в провинции проживало 388 625 человек.  Точность данных о численности населения варьируется от «приблизительной» до «чисто предположительной» в зависимости от района, из которого они были собраны. Основными нациями были армяне (47,1 %) и курды (33,8%), также жили турки, ассирийцы, халдеи.

Политика постоянных притеснений, преследований, нападений на армян и исламизации привела к тому, что в 1914 году число мусульман составляло 309 999 человек, армян — 117 492, ассирийцев — 3992, халдеев — 4356.

Экономика 
Основу составляли земледелие и животноводство. Выращивали прежде всего пшеницу и просо, в меньших объёмах — рожь, овощи. Значительную статью доходов вилайета составляло изготовления ковров. Им прежде всего занимались курды. Поставка осуществлялась на внутренний рынок и в Стамбул.

Источники 
 Karpat, Kemal (1985). Ottoman Population, 1830—1914: Demographic and Social Characteristics. University of Wisconsin Press. ss. 174. ISBN 9780299091606.
 Turkish General Staff. ss. 605—606. 7 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 January 2011.

Примечания 

Вилайеты Османской империи
Битлис (ил)